Подорожник:
  — род трав семейства подорожниковых.
  — род воробьиных птиц семейства овсянковых.
  — род птиц семейства кукушковых, состоящий из двух видов (Geococcyx californianus и Geococcyx velox).
 «Подорожник» — электронная транспортная карта в Санкт-Петербурге.
 «Подорожник» — региональная сеть быстрого питания.